Dit is een lijst van planetoïden 115801-115900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (115801) Punahou || 2003 UW236 || 23 oktober 2003 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 115802 - || 2003 UX237 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115803 - || 2003 UY237 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115804 - || 2003 UE238 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115805 - || 2003 UG238 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115806 - || 2003 UH238 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115807 - || 2003 UJ238 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115808 - || 2003 UL238 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115809 - || 2003 UR239 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115810 - || 2003 UU239 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115811 - || 2003 UH240 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115812 - || 2003 UD243 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115813 - || 2003 US243 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115814 - || 2003 UZ243 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115815 - || 2003 UF244 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115816 - || 2003 UT245 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115817 - || 2003 UV245 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115818 - || 2003 UH246 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115819 - || 2003 UK246 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115820 - || 2003 UK250 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115821 - || 2003 UP251 || 25 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115822 - || 2003 UA252 || 26 oktober 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115823 - || 2003 UF252 || 26 oktober 2003 || Catalina || CSS
|-
| 115824 - || 2003 UH252 || 26 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115825 - || 2003 US252 || 26 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115826 - || 2003 UT252 || 26 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115827 - || 2003 UW252 || 26 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115828 - || 2003 UR253 || 22 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115829 - || 2003 UU253 || 22 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115830 - || 2003 UO255 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115831 - || 2003 UX258 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115832 - || 2003 UA259 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115833 - || 2003 UB259 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115834 - || 2003 UP259 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115835 - || 2003 UD260 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115836 - || 2003 UJ260 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115837 - || 2003 US260 || 25 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115838 - || 2003 UX260 || 26 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115839 - || 2003 UD262 || 26 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115840 - || 2003 UJ262 || 26 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115841 - || 2003 UL262 || 26 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115842 - || 2003 UP262 || 26 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115843 - || 2003 UN264 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115844 - || 2003 UU264 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115845 - || 2003 UY264 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115846 - || 2003 UA265 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115847 - || 2003 UF265 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115848 - || 2003 UL266 || 28 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115849 - || 2003 UD267 || 28 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115850 - || 2003 UN268 || 28 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115851 - || 2003 UT269 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115852 - || 2003 UX269 || 24 oktober 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 115853 - || 2003 UK271 || 17 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115854 - || 2003 UT272 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115855 - || 2003 UX272 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115856 - || 2003 UY272 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115857 - || 2003 UA273 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115858 - || 2003 UE273 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115859 - || 2003 UG273 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115860 - || 2003 UT273 || 29 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115861 - || 2003 UE274 || 29 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115862 - || 2003 UK274 || 30 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115863 - || 2003 UL274 || 30 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115864 - || 2003 US274 || 30 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115865 - || 2003 UY274 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115866 - || 2003 UH275 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115867 - || 2003 UQ278 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115868 - || 2003 UT278 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115869 - || 2003 UW278 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115870 - || 2003 UZ278 || 26 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115871 - || 2003 UA279 || 26 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115872 - || 2003 UC280 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115873 - || 2003 UT280 || 28 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115874 - || 2003 UZ280 || 28 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115875 - || 2003 UA281 || 28 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115876 - || 2003 UK282 || 29 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115877 - || 2003 UO282 || 29 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115878 - || 2003 UR282 || 29 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115879 - || 2003 UV282 || 29 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115880 - || 2003 UP283 || 30 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115881 - || 2003 UQ284 || 29 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115882 - || 2003 UM293 || 18 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115883 - || 2003 UX299 || 16 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115884 - || 2003 UD309 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (115885) Ganz || 2003 VL1 || 6 november 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 115886 - || 2003 VQ1 || 2 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115887 - || 2003 VT1 || 1 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115888 - || 2003 VU1 || 1 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115889 - || 2003 VC2 || 3 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115890 - || 2003 VE2 || 3 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (115891) Scottmichael || 2003 VW2 || 14 november 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 115892 - || 2003 VR3 || 15 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115893 - || 2003 VA4 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115894 - || 2003 VD4 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115895 - || 2003 VE6 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115896 - || 2003 VF6 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115897 - || 2003 VF8 || 14 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115898 - || 2003 VO9 || 15 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115899 - || 2003 VR9 || 15 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115900 - || 2003 VZ9 || 4 november 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten